Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 7–5, і таким чином ставши семиразовою переможницею Вімблдону. Це був другий підряд турнір Великого шолома з тими самими суперницями у фіналі після Відкритого чемпіонату Франції за місяць до того, де перемогла також Граф. Це був сьомий і останній для неї титул на Вімблдоні, а для Санчес-Вікаріо остання поява у фіналі.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Моніка Селеш (2 коло)
  Кончіта Мартінес (4 коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Анке Губер (3 коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Чанда Рубін (знялася)
  Ліндсі Девенпорт (2 коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (2 коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (3 коло)
  Кіміко Дате (півфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (2 коло)
  Іріна Спирля (2 коло)
  Мартіна Хінгіс (4 коло)
  Каріна Габшудова (1 коло)

Чанда Рубін знялась через травму. У сітці її замінила несіяна тенісистка з найвищим рейтингом Каріна Габшудова, яка стала 17-ю сіяною.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання

Примітки 

Вімблдонський турнір 1996 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір